Junior (o júnior —se debe evitar pronunciarlo /yúnior/—) puede hacer referencia a:

 Junior (automóviles), marca comercial de la Junior Fabbrica Torinese Automobili, anteriormente Ceirano Junior&C, empresa automovilística fundada por Giovanni Ceirano en Turín en 1905.
 Junior (educación), nombre que se da en Estados Unidos al estudiante que cursa el tercer año de carrera universitaria.
 Junior (película), película de 1994 escrita por Kevin Wade y Chris Conrad, y dirigida por Ivan Reitman.
 Junior (canal de televisión), canal de televisión infantil alemán.

También, puede referirse a los siguientes equipos de fútbol:

 Club Deportivo Atlético Junior, de Honduras.
 Junior de Barranquilla, de Colombia.
 Junior de Managua, de Nicaragua.

Además, puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Alberto Junior Rodríguez Valdelomar, futbolista peruano.
 Antonio Morales Barreto «Junior», cantante hispano-filipino.
 Armando Junior Vargas Morales, futbolista colombiano.
 Jarlan Junior Barrera Escalona, futbolista colombiano.
 Jenílson Ângelo de Souza «Junior», futbolista brasileño, campeón mundial en 2002.
 Juan y Junior, dúo musical hispano-filipino.
 Junior Bridgeman, jugador estadounidense de baloncesto.
 Junior Fernandes, futbolista chileno.
 Junior Firpo, futbolista hispano-dominicano.
 Junior Hernández, futbolista colombiano.
 Junior Lima, cantante brasileño.
 Junior Mendes, futbolista de Montserrat.
 Junior Míguez, cantante español.
 Junior Murillo, futbolista colombiano.
 Junior Núñez, futbolista peruano.
 Junior Ponce, futbolista peruano.
 Junior Ross, futbolista peruano.
 Junior Viza, futbolista peruano.
 Junior Wells, músico estadounidense.
 Leovegildo Lins da Gama Júnior, futbolista brasileño.
 Maicon Junior Baggio, futbolista brasileño.
 Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño.
 Orestes Junior Alves, futbolista brasileño.
 Roque Júnior, futbolista brasileño, campeón mundial en 2002.
 Vinícius Júnior, futbolista brasileño.

Enlaces externos 
 
 

eo:Junioro